

Geografia 
 Massen-Niederlausitz – comune del Brandeburgo in Germania
 Massen – villaggio nel territorio di Unna, Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania

Persone 
 Louis F. Massen – attore e regista francese
 Osa Massen – attrice danese